Kappelbach ist ein Gewässername:

 Kappelbach, anderer Name des Leinsbachs (zum Arbach, zur Echaz) in Eningen unter Achalm, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Kappelbach (Chemnitz), linker Zufluss der Chemnitz in der Stadt Chemnitz, Sachsen
 Kappelbach (Sinn), linker Zufluss der Sinn gegenüber der Rhönkaserne, Markt Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Kappelbach (Weiler Bach), linker Zulauf des Weiler Bachs bei Unterfischach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kappelbach (Zorge), linker Zufluss der Zorge in Nordhausen im Landkreis Nordhausen, Thüringen